Harakkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Likosaari och Keskisaari, Nivala-Haapajärvi,  (8 ha)
2. Harakkasaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (5 ha)
3. Harakkasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (4 ha)
4. Harakkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,41),  (2 ha)
5. Harakkasaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar